Hugh Poynton Radley, britanski general, * 1891, † 1943.

Glej tudi 

 seznam britanskih generalov

Rojeni leta 1891
Umrli leta 1943
Smrtno ponesrečeni ljudje
Britanski generali
Veterani druge svetovne vojne